Versluys ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Versluys (1923–2011), niederländische Schauspielerin 

 Kristiaan Versluys, Literaturwissenschaftler und Amerikanist 
 Patrick Versluys (* 1958), belgischer Radrennfahrer 

Siehe auch:
 Versluis